Goutte à goutte est un nom qui peut désigner :

 Un procédé de micro-irrigation, fréquemment utilisé en zones arides.
 Un dispositif médical qui, en amont d'un abord veineux (perfusion intraveineuse), artériel, ou intrathécale, permet la distribution régulée de médicaments par voie parentérale.